Engelbrekt (opera) - Zweedse opera gecomponeerd door Natanael Berg
 Engelbrekt (parochie) - parochie in Stockholm
 Kerk van Engelbrekt - monumentale kerk behorend bij bovenstaande parochie

 Engelbrekt-opstand - opstand in Zweden
 Engelbrekt Engelbrektsson - Zweeds staatsman, leider van bovenstaande opstand
 Engelbrekt Lundmark - Zweeds componist
 Engelbrekt Bruun - Noors politicus
 Axel Engelbrekt Norrman - Fins textielingenieur en uitvinder